Jeu de paume (balsport), een Franse balsport waaruit het tennis is ontstaan
 Galerie nationale du Jeu de Paume, een museum annex tentoonstellingsruimte in Parijs